Een verkeersweg:
 N529 (België)
 N529 (Frankrijk)
 N529 (Nederland), zie Provinciale weg 529

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing